Троицкое — деревня в Зубцовском районе Тверской области России, входит в состав Зубцовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 17 км на северо-восток от города Зубцов.

История 
В 1796 году в селе была построена каменная Троицкая церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Коптевской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Карамзинского сельсовета Зубцовского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Пищалинского сельского округа, с 2005 года — в составе Зубцовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района